Георги Арнаудов (11 октомври 1929 – 16 април 2000), наричан по прякор Алаха, е български футболист, нападател.

Кариера 
Играл е за Спартак (Варна) (1949–1961). Финалист за купата на страната през 1961 г., полуфиналист през 1959 г. и бронзов медалист в първенството през 1955 г.

Голмайстор на „А“ група през 1958 г. с 9 гола. В „А“ група за Спартак (Варна) е изиграл 170 мача и е отбелязал 42 гола. За КНК е изиграл 2 мача. След приключване на състезателната си кариера е работил и като треньор.

Статистика по сезони

Успехи

Индивидуални 
 Голмайстор на „А“ група (1): 1958 (9 гола)

Български футболисти
Български треньори по футбол
Футболисти на Спартак (Варна)
Родени във Варна
Починали във Варна